Jaume Mestres i Buscà (Sant Boi de Llobregat, 1950), llibreter i periodista especialitzat en viatges
 Jaume Mestres i Capitán, fotògraf, estudiós de l'orde del Temple, canceller de l'"Orden Católica Española Templaria"
 Jaume Mestres i Estartús (Barcelona, 1949), pintor
 Jaume Mestres i Fossas (Barcelona, 1892 - Vallvidrera, 1981), arquitecte
 Jaume Mestres i Pérez (Barcelona, 1907-1994), compositor d'espectacles de revista i de publicitat
 Jaume Mestres i Angla (Manresa, 1964), artista